Imiougou peut désigner :
Imiougou, la localité située dans le département de Bokin au Burkina Faso ;
Imiougou, la localité située dans le département de Sabcé au Burkina Faso ;
Imiougou-Natenga, la localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso ;
Tansoba-Imiougou, la localité située dans le département de Boussouma au Burkina Faso.

Homonymie de localités